La classifica perpetua (o classifica all-time) è una speciale classifica che raggruppa i risultati complessivi di tutte le squadre che hanno disputato almeno una stagione in Bundesliga a partire dalla sua istituzione nel 1963-64.

La tabella è aggiornata al termine della stagione 2021-2022, in cui hanno partecipato le squadre indicate in grassetto.

Classifica

Voci correlate 
Fußball-Bundesliga

Collegamenti esterni 
 

Germania
Fußball-Bundesliga